Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2013 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Daniel Nestor in Kristina Mladenovic sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Bruno Soares /  Lisa Raymond (finale)
  Horia Tecău /  Sania Mirza (četrtfinale)
  Nenad Zimonjić /  Katarina Srebotnik (polfinale)
  Maks Mirni /  Andrea Hlaváčková (drugi krog)
  Alexander Peya /  Anna-Lena Grönefeld (tretji krog)
  Marcelo Melo /  Liezel Huber (tretji krog)
  Rohan Bopanna /  Zheng Jie (četrtfinale)
 ' Daniel Nestor /  Kristina Mladenovic (prvaka)

<ol start=9>
  Treat Conrad Huey /  Raquel Kops-Jones ''(drugi krog)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Cara Black ''(tretji krog)
  Marcin Matkowski /  Květa Peschke ''(četrtfinale)
  František Čermák /  Lucie Hradecká ''(drugi krog)
  Scott Lipsky /  Casey Dellacqua ''(tretji krog)
  David Marrero /  Kimiko Date-Krumm ''(tretji krog)
  Leander Paes /  Zheng Saisai ''(drugi krog)
  Ivan Dodig /  Marina Erakovic ''(drugi krog)

Rezultati

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Mešane dvojice
2013